Лас Парселас има више значења:

 Лас Парселас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Парселас, Нуево Аманесер (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Парселас (Хокисинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Парселас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Парселас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Парселас (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику